Poarta Albă se poate referi la:

 Poarta Albă, Constanța, un sat din județul Constanța, reședința comunei cu același nume
 Comuna Poarta Albă, Constanța, o comună din județul Constanța 
 Poarta Albă (film), un film din 2014 regizat de Nicolae Mărgineanu